Osoby o tym nazwisku:
 Billy Hassett – amerykański koszykarz
 Joe Hassett – amerykański koszykarz
 Marilyn Hassett – amerykańska aktorka